Михаи́л У́ткин:
 Уткин, Михаил Васильевич (1923—1991) — полный кавалер ордена Славы.
 Уткин, Михаил Юрьевич (род. 1952) — советский и российский музыкант, народный артист России.